Resident Evil Survivor 2 Code: Veronica, (Gun Survivor 2 Biohazard Code: Veronica в Японии) — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанный Capcom в сотрудничестве с Namco для Японии и Европы. Несмотря на то, что она не связана с сюжетом Resident Evil, в игре встречаются персонажи, локации и враги из Resident Evil Code: Veronica. Кроме того, в игре есть Тиран Немезис, который встречается, когда у вас закончилось время для прохождения локации. Игра вышла в 2000 году для игрового автомата Sega Naomi, а через год была портирована на PlayStation 2

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Игры для PlayStation 2
Спин-оффы Resident Evil
Компьютерные игры, разработанные Capcom